Владычное — село в Пошехонском районе Ярославской области России. 

В рамках организации местного самоуправления входит в Пригородное сельское поселение, в рамках административно-территориального устройства является центром Владыченского сельского округа.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Носа, в 40 км к северо-востоку от города Пошехонье.

История 
В 1929—1946 годах село входило в Пречистенский район Ивановской Промышленной (а с 1936 года — Ярославской) области.

с 15 апреля 1946 года по 22 ноября 1957 года Владычное было центром Владыченского района Ярославской области. С 1957 года село входит в Пошехоно-Володарский (с 1991 года — Пошехонский) район.

С 2006 до 2009 года село было центром Владыченского сельского поселения.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % от всех жителей.

Инфраструктура 
 Почтовое отделение №152890 (обслуживает 107 домов)

Улицы — Колхозная, Механизаторов, Парковая, Подгорная, Пошехонская, Школьная.

Примечания 

Населённые пункты Пошехонского района